Malpaga ima više značenja:
 Malpaga, Bergamo
 Malpaga, Brescia
 Malpaga, Como
 Malpaga, Lecco
 Malpaga, Lodi
 Malpaga, Milano
 Malpaga, Piacenza